Come erba ragna sono note alcune piante:
cuscuta
euphorbia cyparissis